Coronel Suárez (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Coronel Suárez (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië